Casaletto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Casaletto Spartano, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Casaletto (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Mantova, 

Robotskapade Italienförgreningar